Rings of Power может означать:
 Rings of Power — видеоигра 1991 года в жанре RPG для игровой консоли Sega Mega Drive.
 Кольца власти () — вымышленные магические артефакты в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
 «Властелин колец: Кольца власти» () — американский фэнтезийный телесериал 2022 года, основанный на романе-эпопее «Властелин колец» и приложениях к нему.